Ebéjico kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Ebéjico (ort), Antioquia, 
 Ebéjico (kommun), Antioquia,